Perwolfing ist der Name folgender Orte:

 Perwolfing (Runding), Ortsteil von Runding, Landkreis Cham, Bayern
 Perwolfing (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft von Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach-Berg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Perwolfs